Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 15 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 8-án rendezték Hakubában. Az aranyérmet az orosz Olga Danyilova nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N15